Ночь на перекрёстке — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Ночь на перекрёстке» — роман Жоржа Сименона (1931).
 «Ночь на перекрёстке» — фильм Жана Ренуара, снятый по одноимённому произведению Жоржа Сименона (1932).
 «Ночь на перекрёстке» —  третья серия третьего сезона французского телевизионного сериала «Расследования комиссара Мегрэ».
 «Мегрэ и ночь на перекрёстке» — четвёртая серия второго сезона французского телевизионного сериала «Мегрэ» (1992).
 «Мегрэ: Ночь на перекрёстке» — первый эпизод второго сезона английского телевизионного сериала «Мегрэ».